Muziek
Burned (Electrafixion) (1995), een muziekalbum van Electrafixion
Burned (Buffalo Springfield) (1966), single van Buffalo Springfield
Film en televisie
 Burnt (2015), een film metBradley Cooper
 Burned (televisieserie) (2003), een televisieserie van MTV
Literatuur
Burned (Hopkins) (2005), een roman van Ellen Hopkins
Burned (Cast) (2010), een roman van P.C. Cast